Склад збірної Туреччини на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше…Туреччина
Туреччина 2002